Lato steht für:

 Lato, eine Stadt im Nordosten der griechischen Insel Kreta
 der lateinische Name der antiken Stadt Latopolis in Ägypten, siehe Esna
 Lato (Fluss), ein Fluss in Apulien, Italien
 Lato (Schriftart), eine freie Schriftart

Lato ist der Familienname folgender Personen:
 Danuta Lato (* 1965?), polnische Sängerin, Schauspielerin und Model
 Grzegorz Lato (* 1950), polnischer Fußballspieler
Lajos Látó (* 1931), ungarischer Radrennfahrer
 Laura Lato (* 1994), deutsche Pop-Sängerin und Songwriterin
 Toni Lato (* 1997), spanischer Fußballspieler